Plaats in Indonesië
 Tangkas (Klungkung), een plaats in het bestuurlijke gebied Klungkung in de provincie Bali
 Tangkas (Kasui), een plaats in het bestuurlijke gebied Way Kanan in de provincie Lampung
 Tangkas (Martapura Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjar in de provincie Zuid-Kalimantan